Jonathan King – cantautore britannico
 Jonathan King – cestista panamense
 Jonathan King – pallavolista portoricano